David Všetečka (né le  à Písek en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || IHC Písek || 1. Liga
|| 11 || 0 || 1 || 1 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1999-2000 || HC Strakonice || 2. Liga
|| 13 || 0 || 4 || 4 || 33 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || IHC Písek || 1. Liga
|| 35 || 3 || 4 || 7 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2000-2001 || HC Strakonice || 2. Liga
|| 6 || 2 || 2 || 4 || 0 || || || || ||
|-
| 2001-2002 || IHC Písek || 1. Liga
|| 37 || 1 || 8 || 9 || 49 || 14 || 1 || 8 || 9 || 10
|-
| 2002-2003 || IHC Písek || 1. Liga
|| 40 || 3 || 10 || 13 || 34 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2003-2004 || IHC Písek || 1. Liga
|| 29 || 1 || 6 || 7 || 53 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || HC Oceláři Třinec  || Extraliga
|| 15 || 0 || 1 || 1 || 8 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || HC Oceláři Třinec || Extraliga
|| 32 || 1 || 1 || 2 || 12 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || HC Olomouc || 1. Liga
|| 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || HC Slezan Opava || 1. Liga
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 10 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HC Oceláři Třinec || Extraliga 
|| 15 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HC Olomouc || 1. liga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HC Litvínov || Extraliga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HC Prostejov || 1. liga
|| 9 || 0 || 5 || 5 || 4 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || BK Mladá Boleslav || 1. liga
|| 24 || 1 || 5 || 6 || 30 || 11 || 2 || 0 || 2 || 16
|-
| 2006-2007 || VHK Vsetín || Extraliga 
|| 12 || 0 || 2 || 2 || 14 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || BK Mladá Boleslav || 1. liga
|| 19 || 1 || 5 || 6 || 22 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || HC Olomouc || 1. liga
|| 17 || 1 || 1 || 2 || 26 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Orli Znojmo || Extraliga 
|| 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || BK Mladá Boleslav || 1. liga
|| 18 || 0 || 6 || 6 || 8  || || || || ||
|-
| 2007-2008 || HC Olomouc || 1. liga
|| 17 || 1 || 1 || 2 || 26 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || KLH Chomutov || 1. liga
|| 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 15 || 1 || 2 || 3 || 20
|-
| 2008-2009 || HC Škoda Plzeň || Extraliga 
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || KLH Chomutov || 1. liga
|| 46 || 1 || 12 || 13 || 26 || 11 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2009-2010 || KLH Chomutov || 1. liga
|| 41 || 1 || 2 || 3  || 42 || 15 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2010-2011 || Sportovní klub Kadaň || 1. liga
|| 14 || 0 || 2 || 2 || 10 || || || || ||
|-
| 2010-2011 || IHC Písek || 1. liga
|| 30 || 3 || 13 || 16 || 58 || 8 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 2011-2012 || IHC Písek || 1. liga
|| 49 || 3 || 6 || 9 || 70 || 9 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
|2012-2013 || Phénix de Reims ||  Division 1
|| 26 || 3 || 17 || 20 || 42 || 5 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
|2013-2014 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1
|| 24 || 1 || 7 || 8 || 57 || 6 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2014-2015 || IHC Písek ||  || 4 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Dukla Senica || 1.liga slo. || 24 || 0 || 8 || 8 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || HK 36 Skalica || Extraliga slo. || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC 46 Bardejov || 1.liga slo. || 32 || 2 || 0 || 2 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga slo. || 49 || 1 || 11 || 12 || 54 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || HK Bardejov || 2.liga slo. || 4 || 0 || 3 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Bardejov || 2.liga slo. || 17 || 0 || 5 || 5 || 49 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en septembre 1979
Naissance à Písek
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Plzeň
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HC Olomouc
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du HK Spišská Nová Ves